Провинция Бадахос () входит в автономное сообщество Эстремадура и включает в себя 165 муниципалитетов. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Бадахоса также объединены в 11 комарок: Кампинья-Сур (21 муниципалитет), Ла-Серена (16), Ла-Сиберия (17), Льянос-де-Оливенса (11), Сьерра-Суроэсте (10), Тентудия (9), Тьерра-де-Баррос (15), Мерида (25), Лас-Вегас-Альтас (16), Сафра-Рио-Бодион (15) и Бадахос (10).

Провинция Бадахос занимает площадь в  км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Бадахос, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения и самым большим по площади (1440,37 км²). Самый же маленький — Эспаррагоса-де-ла-Серена (2,02 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Бадахос, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2019 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Бадахос указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Вильягонсало
 2 — Трухильянос
 3 — Аильонес
 4 — Аланхе
 5 — Сафра
 6 — Пуэбла-де-ла-Кальсада
 7 — Алькончель
 8 — Альконера
 9 — Альхусен
 10 — Альмендраль
 11 — Альмендралехо
 12 — Арройо-де-Сан-Серван
 13 — Аталая
 14 — Асуага
 15 — Ла-Сарса
 16 — Баркаррота
 17 — Батерно
 18 — Бенкеренсия-де-ла-Серена
 19 — Берланга
 20 — Бьенвенида
 21 — Бодональ-де-ла-Сьерра
 22 — Бургильос-дель-Серро
 23 — Кабеса-дель-Буэй
 24 — Кабеса-ла-Вака
 25 — Каламонте
 26 — Калера-де-Леон
 27 — Кальсадилья-де-лос-Баррос
 28 — Кампанарио
 29 — Кампильо-де-Льерена
 30 — Капилья
 31 — Кармонита
 32 — Эль-Карраскалехо
 33 — Касас-де-Дон-Педро
 34 — Касас-де-Рейна
 35 — Кастильбланко
 36 — Кастуэра
 37 — Ла-Кодосера
 38 — Кордобилья-де-Лакара
 39 — Ла-Коронада
 40 — Корте-де-Пелеас
 41 — Кристина
 42 — Челес
 43 — Дон-Альваро
 44 — Дон-Бенито
 45 — Энтрин-Бахо
 46 — Эспаррагалехо
 47 — Эспаррагоса-де-ла-Серена
 48 — Эспаррагоса-де-Ларес
 49 — Фериа
 50 — Фрехеналь-де-ла-Сьерра
 51 — Фуэнлабрада-де-лос-Монтес
 52 — Фуэнте-де-Кантос
 53 — Фуэнте-дель-Арко
 54 — Фуэнте-дель-Маэстре
 55 — Фуэнтес-де-Леон
 56 — Гарбаюэла
 57 — Гарлитос
 58 — Ла-Гарровилья
 59 — Гранха-де-Торреермоса
 60 — Гуаренья
 61 — Ла-Аба
 62 — Элечоса-де-лос-Монтес
 63 — Эррера-дель-Дуке
 64 — Игера-де-ла-Серена
 65 — Игера-де-Льерена
 66 — Игера-де-Варгас
 67 — Игера-ла-Реаль
 68 — Инохоса-дель-Валье
 69 — Орначос
 70 — Херес-де-лос-Кабальерос
 71 — Ла-Лапа
 72 — Льера
 73 — Льерена
 74 — Лобон
 75 — Магасела
 76 — Магилья
 77 — Малькосинадо
 78 — Мальпартида-де-ла-Серена
 79 — Манчита
 80 — Медельин
 81 — Медина-де-лас-Торрес
 82 — Менгабриль
 83 — Саламеа-де-ла-Серена
 84 — Мирандилья
 85 — Монестерио
 86 — Монтемолин
 87 — Монтеррубио-де-ла-Серена
 88 — Монтихо
 89 — Ла-Морера
 90 — Ла-Нава-де-Сантиаго
 91 — Навальвильяр-де-Пела
 92 — Ногалес
 93 — Олива-де-ла-Фронтера
 94 — Олива-де-Мерида
 95 — Оливенса
 96 — Орельяна-де-ла-Сьерра
 97 — Орельяна-ла-Вьеха
 98 — Паломас
 99 — Ла-Парра
 100 — Пеньяльсордо
 101 — Пераледа-дель-Саусехо
 102 — Пуэбла-де-Алькосер
 103 — Альбуркерке
 104 — Пуэбла-де-ла-Рейна
 105 — Пуэбла-де-Обандо
 106 — Пуэбла-де-Санчо-Перес
 107 — Пуэбла-дель-Маэстре
 108 — Пуэбла-дель-Приор
 109 — Пуэблонуэво-дель-Гвадиана
 110 — Кинтана-де-ла-Серена
 111 — Рейна
 112 — Рена
 113 — Ретамаль-де-Льерена
 114 — Рибера-дель-Фресно
 115 — Эль-Риско
 116 — Ла-Рока-де-ла-Сьерра
 117 — Сальвалеон
 118 — Сальватьерра-де-лос-Баррос
 119 — Сан-Педро-де-Мерида
 120 — Сан-Висенте-де-Алькантара
 121 — Санкти-Спиритус
 122 — Санта-Амалия
 123 — Санта-Марта-де-лос-Баррос
 124 — Лос-Сантос-де-Маймона
 125 — Сегура-де-Леон
 126 — Сируэла
 127 — Солана-де-лос-Баррос
 128 — Таларрубьяс
 129 — Талавера-ла-Реаль
 130 — Талига
 131 — Тамурехо
 132 — Торре-де-Мигель-Сесмеро
 133 — Торремайор
 134 — Торремехия
 135 — Трасьерра
 136 — Асеучаль
 137 — Усагре
 138 — Вальдекабальерос
 139 — Вальделакальсада
 140 — Вальдеторрес
 141 — Валенсия-де-лас-Торрес
 142 — Валенсия-дель-Момбуэй
 143 — Валенсия-дель-Вентосо
 144 — Вальверде-де-Бургильос
 145 — Вальверде-де-Леганес
 146 — Вальверде-де-Льерена
 147 — Вальверде-де-Мерида
 148 — Валье-де-ла-Серена
 149 — Валье-де-Матаморос
 150 — Валье-де-Санта-Ана
 151 — Вильяфранка-де-лос-Баррос
 152 — Сарса-Капилья
 153 — Вильягарсиа-де-ла-Торре
 154 — Аседера
 155 — Вильяльба-де-лос-Баррос
 156 — Вильянуэва-де-ла-Серена
 157 — Вильянуэва-дель-Фресно
 158 — Вильяр-де-Рена
 159 — Вильяр-дель-Рей
 160 — Вильярта-де-лос-Монтес
 161 — Ла-Альбуэра
 162 — Саинос

Примечания

Ссылки 

 
 

 
Бадахос